Briand puede referirse a:

Apellido 
 Anne Briand, una deportista francesa que compitió en biatlón;
 Aristide Briand, un político francés
 Étienne Briand, un deportista canadiense que compite en yudo
 Jimmy Briand, un futbolista francés
 Nina Briand, una actriz argentina
 Patrick Briand, un deportista neocaledonio que compitió en yudo

Otros usos 
 Martigné-Briand, comuna francesa situada en el departamento de Maine y Loira
 Pacto Briand-Kellogg (conocido como pacto de París), un tratado internacional que fue firmado el 1928